Il doppio del torneo di tennis Aix-en-Provence Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ion Țiriac e Guillermo Vilas che hanno battuto in finale Jan Kodeš e Tomáš Šmíd 7–6, 6–1.

Teste di serie 

 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (campioni)
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (finale)

 Hans Gildemeister /  Christophe Roger-Vasselin (semifinali)
 Chris Lewis /  Paul McNamee (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aix-en-Provence Open 1978